Peter Moore (ur. 1946) – brytyjski seryjny morderca
 Peter Moore (1929–1996) – australijski żużlowiec